Ерл Рашад Кларк (; 17 січня 1988) — американський професійний баскетболіст. Виступає за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» під 6 номером. Грає на позиції форварда.

Кар'єра в НБА 
Ерл Кларк був обраний на драфті 2009 під 14 номером клубом «Фінікс Санз». 28 січня 2010 він реалізував перший у своїй кар'єрі триочковий кидок. 15 березня 2010 Кларка відправили виступати у Лізі розвитку НБА, оскільки він демонстрував низькі показники у НБА.

18 грудня 2010 Ерл перейшов у «Орландо Меджик».

10 серпня 2012 Ерл перейшов у «Лейкерс».

Статистика кар'єри в НБА

Регулярний сезон 

|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Фінікс Санз
| 51 || 0 || 7.5 || .371 || .400 || .722 || 1.2 || .4 || .1 || .3 || 2.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Фінікс Санз
| 9 || 0 || 8.0 || .387 || .000 || .500 || 1.9 || .4 || .1 || .3 || 3.2
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Орландо Меджик
| 33 || 0 || 11.9 || .441 || .000 || .595 || 2.5 || .2 || .2 || .5 || 4.1
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Орландо Меджик
| 45 || 1 || 12.4 || .367 || .000 || .724 || 2.8 || .4 || .3 || .7 || 2.7
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Лос-Анджелес Лейкерс
| 59 || 36 || 23.1 || .440 || .337 || .697 || 5.5 || 1.1 || .6 || .7 || 7.3
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Клівленд Кавальєрс
| 45 || 17 || 15.5 || .375 || .345 || .583 || 2.8 || .4 || .4 || .4 || 5.2
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Нью-Йорк Нікс
| 9 || 0 || 7.8 || .333 || .167 || .800 || 1.8 || .2 || .1 || .7 || 2.6
|-
| style="text-align:left;"| 
| style="text-align:left;"| Бруклін Нетс
| 10 || 0 || 9.3 || .367 || .286 || .250 || 2.3 || .3 || .3 || .4 || 2.7
|-
| align="center" colspan="2" | Кар'єра
| 261 || 54 || 13.9 || .403 || .328 || .664 || 3.0 || .5 || .3 || .5 || 4.4

Плей-оф 

|-
| align="left" | 2010
| align="left" | Фінікс Санз
| 3 || 0 || 4.0 || .333 || .000 || 1.000 || .7 || .3 || .3 || .0 || 1.3
|-
| align="left" | 2011
| align="left" | Орландо Меджик
| 1 || 0 || 6.0 || .333 || .000 || .000 || 4.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 2.0
|-
| align="left" | 2012
| align="left" | Орландо Меджик
| 5 || 0 || 17.6 || .444 || .000 || .571 || 6.6 || .2 || .4 || 1.0 || 4.0
|-
| align="left" | 2013
| align="left" | Лос-Анджелес Лейкерс
| 4 || 1 || 20.5 || .368 || .000 || .000 || 3.0 || .3 || .3 || .3 || 3.5
|-
| align="left" | 2015
| align="left" | Бруклін Нетс
| 2 || 0 || 6.5 || .200 || .667 || .000 || 1.0 || .0 || .5 || .0 || 3.0
|-
| align="center" colspan="2" | Кар'єра
| 15 || 1 || 13.5 || .358 || .286 || .667 || 3.5 || .3 || .4 || .5 || 3.1

Примітки

Посилання 
 Ерл Кларк на NBA.com

Афроамериканські баскетболісти
Баскетболісти «Орландо Меджик»
Баскетболісти «Фінікс Санз»
Спортсмени з Коннектикуту
Спортсмени з Нью-Джерсі